Ел Пургаторио има више значења:

 Ел Пургаторио (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пургаторио (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пургаторио, Ранчо Буенависта (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пургаторио (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пургаторио (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пургаторио (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пургаторио (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пургаторио (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пургаторио (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пургаторио (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пургаторио (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пургаторио (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику